Bahārestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bahādorestān, ort, Markazi, 
 Shahrestān-e Bahārestān, kommun, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar